Peintres néerlandais :
 Frans Hals (1580/1583-1666), maître du portrait.
 Dirck Hals (1591-1656), frère du précédent.
 Frans Hals le Jeune ou Frans Hals II (1618-1669), fils du premier.
 Nicolaes Hals (1628-1686), fils de Frans Hals et de sa seconde épouse (demi-frère de Frans Hals le Jeune).

 Toponymie :
 Halže (Hals en allemand) est un village en République tchèque.
 Hals est une commune du Danemark.

 Photochimie :
 HALS ou HAS [], photostabilisant à amine empêchée, utilisé contre la dégradation des polymères induite par le rayonnement UV solaire. Exemple : PEDA.

Homonymie de patronyme